Clichy se poate referi la:

Comune din Franța:
 Clichy, Hauts-de-Seine, numită și Clichy-la-Garenne sau Clichy-sur-Seine, din departamentul Hauts-de-Seine
 numite după acest oraș: Place de Clichy, Boulevard de Clichy și Porte de Clichy (Paris Métro & RER)
 Clichy-sous-Bois, din departamentul Seine-Saint-Denis
 Club de Clichy, un club politic din timpul revoluției franceze
 Gaël Clichy, fotbalist francez